Mata Naranjo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mata Naranjo, Paso del Macho, Veracruz, 
 Mata Naranjo, Tres Valles, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar